Карафотис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карафотис, Костас (род. 1978) — греческий поп-певец.
 Карафотис, Пол (род. 1963) — американский актёр и режиссёр.